Den Namen Valentinian trugen folgende römischen Kaiser der valentinianischen und der theodosianischen Dynastie (zusammen auch als „valentinianisch-theodosianische Dynastie“ bezeichnet):
 Valentinian I. (364–375)
 Valentinian II. (375–392) 
 Valentinian III. (425–455) 
sowie Valentinianus Galates, Sohn des römischen Kaisers Valens

Manchmal wird auch der Gnostiker Valentinus († um 160) als Valentinian bezeichnet.